9/4 kan syfta på:

 9 april
 4 september (amerikanskt datumformat)